Democratic Socialists of America, een Amerikaanse politieke beweging
 Democratisch-Solidair Appèl (D-SA), een Antwerpse politieke partij
 Digital Services Act, de Verordening digitale diensten, Europese wetgeving voor de elektronische handel
 Digitale subtractieangiografie, een medische beeldvorming